Guleke ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Guleke (1816–1892) Übersetzerin des ersten lettischen Romans Landvermesserzeiten
 Nicolai Guleke (1878–1958), deutscher Chirurg
 Reinhold Guleke (1834–1927), deutsch-baltischer Architekt und Hochschullehrer